Zalog se poate referi la:

 Zalog, Kranj, localitate din comuna Kranj, Slovenia 
 Zalog, Straža, localitate din comuna Straža, Slovenia
 Zălog, specie de plante din familia Salicaceae